Пуенте Рото има више значења:

 Пуенте Рото (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуенте Рото, Километро Треинта и Дос (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пуенте Рото (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуенте Рото (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику